Gastone d'Orléans (1608-1660), fratello di Luigi XIII di Francia.
Gastone d'Orléans (1842-1922), genero di Pietro II del Brasile.